Ивановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Курьинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ивановка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1045 человек, в том числе 503 мужчины и 542 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Курьинского района
Сельские поселения Алтайского края